Села в Україні:
 Вовчик — Полтавська область, Лубенський район
 Вовчик — Сумська область, Конотопський район